Esta é uma lista que contém as 39 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Mix FM. Além disso, a lista contém ainda as operadoras de TV por assinatura que contam com o áudio da emissora em seu line-up e as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações atuais.

Emissoras próprias

Emissoras afiliadas

Alagoas

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Mato Grosso

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Piauí

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Via Satélite

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 Página de afiliadas da Mix FM 
 ANATEL – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 ANATEL – Spectrum-E: Canais de radiodifusão 

!
Mix FM